Bisbal hace referencia a varios artículos:

Localidades de España
 La Bisbal del Ampurdán, localidad de Gerona;
 La Bisbal de Falset, localidad de Tarragona;
 La Bisbal del Panadés, localidad de Tarragona;

Arquitectura
 Castillo-palacio de La Bisbal, construcción románica ubicada en el centro de La Bisbal del Ampurdán, Gerona, España;

Personas
 David Bisbal, cantante español;
 Lorenzo Bisbal, político mallorquín y alcalde de Palma de Mallorca en 1931;

Música
 David Bisbal (álbum), de 2006 del cantante homónimo, sus canciones tuvieron mucho éxito.